West Side Story (toneelmusical), een Amerikaanse musical uit 1957
West Side Story (1961), een Amerikaanse film uit 1961 gebaseerd op de musical
West Side Story (2021), een Amerikaanse film uit 2020 gebaseerd op de musical